Drużynowe Mistrzostwa Polski na Żużlu 1977 – 30. edycja drużynowych mistrzostw Polski, organizowanych przez Polski Związek Motorowy (PZMot). Zwycięzcą rozgrywek ligowych w 1977 zostali żużlowcy klubu Stali Gorzów Wielkopolski, wywalczając tym samym tytuł drużynowego mistrza Polski.

Charakterystyka rozgrywek 
Do rozgrywek ligowych przystąpiło 17 polskich klubów żużlowych, podzielonych na pierwszą Ligę (10 zespołów) i drugą Ligę (7 zespołów). Tytułu drużynowego mistrza Polski bronił zespół Stali Gorzów Wielkopolski, natomiast beniaminkiem w I Lidze była drużyna Motoru Lublin. Po osiemnastu kolejkach rozgrywek w I Lidze, w których każdy zespół rozgrywał mecz z pozostałymi zespołami tej Ligi, walcząc u siebie oraz na wyjeździe, pierwsze miejsce wywalczyła – po raz trzeci z rzędu – drużyna klubu Stali Gorzów Wielkopolski, odnosząc 13 zwycięstw oraz ponosząc 5 porażek. W II Lidze zadebiutował nowo utworzony zespół GSŻ Grudziądz. Z pierwszej Ligi do drugiej spadł zespół Sparty Wrocław, a na jego miejsce awansowała drużyna Falubazu Zielona Góra, która zwyciężyła w rozgrywkach II Ligi. Ponadto w wyniku baraży 7 drużyny I Ligi i 2 drużyny II Ligi – zespół Śląska Świętochłowice również awansował do I Ligi.

Pierwsza Liga

Druga Liga

Baraże

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

1977
1977 w sporcie żużlowym
1977 w polskim sporcie